Мэдисон Бренгл (; родилась 3 апреля 1990 года в Довере, США) — американская теннисистка; финалистка двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2007, Уимблдон-2007); бывшая четвёртая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Мэдисон — одна из двух детей Габи и Дэна Бренглов, её брат Дэвид также играет в теннис, но на любительском уровне.

Американка пришла в теннис в два года при содействии матери. На корте Мэдисон предпочитает действовать у задней линии, лучший удар — бэкхенд, любимое покрытие — трава.

Спортивная карьера 

4 января 2017 года во втором круге теннисного турнира в Окленде обыграла Серену Уильямс, занимающую второе место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу Бренгл.

В августе 2018 года выиграла 60-тысячник из цикла ITF в Лэндисвилле (США), в финале переиграв Кристи Ан. В октябре 2018 выиграла ещё один 60-тысячник ITF в Стоктоне (США), в финале обыграв соотечественницу Даниэллу Лао. На этом турнире она не уступила ни одного сета. На Уимблдоне 2018 дошла до второго круга, где проиграла Камиле Джорджи.

В июне 2019 года Мэдисон участвовала в Открытом чемпионате Франции, где проиграла в первом же раунде чешке Каролине Плишковой со счётом 2:6, 3:6. На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в первом раунде Юлии Путинцевой в двух сетах.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (29)

Победы (18) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (11)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США